Cherokee kan henvise til flere artikler:

Cherokee-folket 
 Cherokee – en stamme af oprindelige amerikanere
 Cherokee (sprog) – et sprog, der tales af nogle få oprindelige amerikanere
 Cherokeealfabetet – et skriftsystem til sproget

Stednavne 
 Cherokee, North Carolina – en by i North Carolina, USA
 Cherokee City, Oklahoma – en by i Oklahoma, USA
 Cherokee City, Arkansas – en by i Arkansas, USA
 Cherokee, Iowa – en by i Iowa, USA
 Cherokee County, Texas – et amt (county) i Texas, USA
 Cherokee County, North Carolina – et amt (county) i North Carolina, USA

Andet 
 Jeep Grand Cherokee – en bilmodel
 Cherokee (webserver) – en fri webserver